92. Mistrzostwa Europy w Podnoszeniu Ciężarów odbywały się w dniach od 8 do 14 kwietnia 2013 w Tiranie (Albania). Były to równocześnie 26. Mistrzostwa Europy Kobiet w podnoszeniu ciężarów.

W klasyfikacji drużynowej triumfowały Polki (pierwszy raz w historii) oraz Rosjanie.

Medaliści

mężczyźni

kobiety

Reprezentacje 
W zawodach brało udział 36 reprezentacji.

Skład reprezentacji Polski

Tabela medalowa

Dwubój

Medale

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Program i wyniki na stronie IWF
 
 Rezultaty
 Wyniki kobiet 
 Wyniki mężczyzn

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
2013 w sporcie
2013 w Albanii
Sport w Albanii